Tehuelche (merk) (fietsenmerk)
Tehuelche (taal) (taal)
Tehuelche (volk) (volk)